Wonder Dog, nom original du dessin animé Pluto acrobate produit par les studios Disney et sorti en 1950 ;
 Wonder Dog, jeu vidéo édité en 1992.